Gračac, gradić i općina u Lici, Hrvatska
 Gračac (Skradin), naselje u Šibensko-kninskoj županiji u Hrvatskoj
 Gračac (Prozor-Rama, BiH), mjesto u BiH